Rhicnocoelia är ett släkte av steklar som beskrevs av Graham 1956. Rhicnocoelia ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Rhicnocoelia